

Astronomia 
 Rana – nome proprio della stella Delta Eridani
 Rana – cratere sulla superficie di Marte

Biologia
 Rana – nome comune di vari anfibi dell'ordine degli Anuri
 Rana – genere di anfibi appartenente alla famiglia Ranidae

Geografia 

 Rana – comune della contea di Nordland

 Rana – villaggio portoghese 

 Raná – comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
 Raná – comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem

Persone 
 Bam Bahadur Rana (1818-1857) – politico nepalese
 Beatrice Rana (1993) – pianista
 Bhim Shamsher Jang Bahadur Rana (1865-1932) – politico nepalese
 Bir Shamsher Jang Bahadur Rana (1852-1901) – politico nepalese
 Cameron Zishan Rana Jerome (1986) – calciatore inglese
 Carlo Andrea Rana (1715-1804) – architetto e ingegnere militare
 Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana (1863-1929) – politico nepalese
 Dalip Singh Rana (1972) – attore ed ex wrestler indiano naturalizzato statunitense
 Deva Shamsher Jang Bahadur Rana (1862-1914) – politico nepalese
 Devyani Rana (1972) – nobile nepalese
 Giovanni Rana (1937) – produttore di pasta e altri generi alimentari
 Iván Raña (1979) – triatleta spagnolo
 Jang Bahadur Rana (1817-1877) – generale e politico nepalese
 Juddha Shamsher Jang Bahadur Rana (1875-1952) – politico nepalese
 Krishna Bahadur Rana (1823-1863) – politico nepalese
 Luigi Rana (1986) – calciatore
 Lynndie Rana England (1982) – ex soldato statunitense dell'United States Army Reserve
 Mohan Shamsher Jang Bahadur Rana (1885-1967) – politico nepalese
 Padma Shamsher Jang Bahadur Rana (1882-1961) – politico nepalese
 Parveen Rana (1995) – lottatore indiano
 Pashupati Shamsher Jang Bahadur Rana (1941) – politico nepalese
 Ranaodhip Singh Bahadur Rana (1825-1885) – politico nepalese
 Roy Rana (1968) – allenatore di pallacanestro canadese
 Subarna Shamsher Jang Bahadur Rana (1910-1977) – politico nepalese

Altro
 Rana – dinastia del Nepal, che ebbe il controllo del paese per parte del XIX e XX secolo
 Rana – simbolo araldico
 Rana – nome proprio di persona femminile arabo
 Rana – titolo storico di origine Rajput, attribuito ad un monarca assoluto
 Rana – stile di nuoto
 Rána – astro della Terra di Mezzo nell'universo immaginario creato da J. R. R. Tolkien

Pagine correlate 
 Raná